Lancashire Combination 1899–1900 var den niende sæson af den engelske fodboldliga Lancashire Combination. Ligaen havde deltagelse af atten hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Liverpool FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for anden gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Lancaster Combination

Noter 

Sæsoner i Lancashire Combination
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900